Schmolck ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Schmolck (1672–1737), deutscher Kirchenliederdichter des Barock
 Stephan Schmolck (* 1951), deutscher Jazzbassist und -komponist
Siehe auch:
 Schmolke